Grid peut désigner les choses suivantes :

 Gríðr (Grid), le nom d'une géante (jötunn) dans la mythologie nordique ;
 Grid, un studio belge d'animation, situé dans la ville de Gand ;
 Grid, un jeu vidéo de course ;
 Grid computing, ou grille informatique, une infrastructure virtuelle constituée d'un ensemble de ressources informatiques potentiellement partagées, distribuées, hétérogènes, délocalisées et autonomes ;
 The Grid, un groupe anglais de musique dance électronique des années 1990 ;
 Smart grid, réseau de distribution d'électricité « intelligent. »

L'acronyme GRID peut désigner :
 Race Driver: GRID, un jeu vidéo de course ;
 le Groupe de Réflexion et d'Innovation Démocrate, groupe de réflexion lié au MoDem ;
 Gay-related immune deficiency, la première appellation du SIDA.